Tilly-sur-Seulles